IRH est un sigle qui peut désigner :
 Institut des ressources humaines, une école spécialisée en gestion des ressources humaines située près de la place de la Bastille, à Paris.

irh est un code qui peut désigner :
 irarutu, une langue austronésienne parlée dans la province de Papouasie en Indonésie, selon les codes de langues ISO 639-3 et IETF.

Code